

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Knoxville – città della Contea di Johnson, Arkansas
 Knoxville – capoluogo della Contea di Crawford, Georgia
 Knoxville – città della Contea di Knox, Illinois
 Knoxville – capoluogo della Contea di Marion, Iowa
 Knoxville – borough della Contea di Tioga, Pennsylvania
 Knoxville – capoluogo della Contea di Knox, Tennessee

Altro 
 Knoxville – epidemia di tosse che colpisce gli Stati Uniti nel videogioco Homefront
 Johnny Knoxville (1971) – personaggio televisivo, comico, attore e stuntman statunitense